Komitet Narodowy Polski
 Komitet Narodowy Polski (1831–1832) – w Paryżu
 Komitet Narodowy Polski w USA (1834–1838)
 Komitet Narodowy Polski w Poznaniu – w czasie powstania 1848
 Komitet Narodowy Polski (1914–1917) – organizacja polityczna ugrupowań nastawionych prorosyjsko w czasie I wojny światowej
 Komitet Narodowy Polski (1917–1919) – Lozanna, Paryż
 Konfederacja Narodu Polskiego
 Kongres Nowej Prawicy
 Kościół Nowego Przymierza
 Komitet Nauk Prawnych PAN
 Kongres Narodowy Palau
 Klub Niezależnych Posłów